Vedette ist die Bezeichnung für:

 eine vorgeschobene Alarmstellung einer Feldwache; siehe Vedette (Militär)
 ein Modell des Automobilherstellers Ford; siehe Ford Vedette
 ein Flugboot des Herstellers Canadian Vickers, siehe Canadian Vickers Vedette
 ein Album von Babasónicos; siehe Vedette (Album)
 ein US-amerikanisches Unternehmen; siehe Vedette (Unternehmen)
 ein britisches Rennpferd (* 1854), das die 2,000 Guineas Stakes und zwei Doncaster Cups gewann.

Siehe auch: